Dominus, un mot latin signifiant « maître », « propriétaire », puis plus tard « seigneur ».
 Dominus, un jeu vidéo d'aventure

Dans l'usage de l'Église catholique de désigner certains textes ou prières par ses premiers mots, on a :
 Dominus Iesus, une déclaration de la congrégation pour la doctrine de la foi
 Dixit Dominus, désignation du psaume 109
 Dixit Dominus, une œuvre de Georg Friedrich Haendel
 Nisi Dominus, désignation du psaume 127
 Dominus vobiscum, le rite d'échange de la paix dans la messe catholique
 Dominus Deus, une partie de la prière du Sanctus
 Dominus Tecum, une partie de la prière de l’Ave Maria

 Dominus flevit, une église catholique de Jérusalem

 Dominus (groupe), Groupe Danois de Death metal comprenant des membres de Volbeat